Dabei kan syfta på följande platser:

Förenade Arabemiraten 

 Dubai (stad),

Kina 

 Dabei (socken), Chongqing, 

Robotskapade Kinaförgreningar